

Села:
 Гранів — Вінницька область, Гайсинський район, Краснопільська сільська громада
 Гранів — Харківська область, Харківський район, Дергачівська міська громада

Див. також 
 Гранов